Campania je lahko:
 Campania - dežela Italije
 Campania, Tasmania
 HMS Campania - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice